Agnietenkapel (Amsterdam), bakermat van de Universiteit van Amsterdam
Agnietenkapel (Arnhem), overblijfsel van het Agnietenklooster
Agnietenkapel (Gouda), een overblijfsel van een vrouwenklooster in Gouda
Agnietenkapel (Utrecht), nu het Centraal Museum